Жак II де Люксембург (; ум. 1519) — сеньор де Фиенн, Армантьер, Соттенгьен, Эркенгем-Лис, граф де Гавр.

Биография 
Сын Жака I де Люксембурга, сеньора де Фиенн, и Марии де Берлемон.

Пэр графств Эно и Артуа, советник и камергер Римского короля Максимилиана Габсбурга и его сына Филиппа Красивого.

В 1491 году на капитуле в Мехелене принят в рыцари ордена Золотого руна.

Губернатор Лилля, Дуэ и Орши в 1501—1513 годах. 14 мая 1501 принес присягу в Лилле. С 1505 по 1517 также был губернатором и капитан-генералом графства Фландрии, а 26 мая 1506 прибыл в Аррас и вступил в должность губернатора и капитан-генерала Артуа, которую занимал до 1513 года.

В 1514 году вместе с Жаном де Гистелем, сеньором де Ла-Мотт, аббатом Лооса и приором Ньепа начал процесс против Антуана де Монморанси, сеньора де Круазий, на предмет шлюзов мельниц Молимона, удерживавших воду из реки Лис.

23 мая 1517 купил у Ги де Лаваля из дома Монморанси-Лаваль сеньорию Гавр. В 1519 году на капитуле ордена Золотого руна в Барселоне Карл V возвел её в ранг графства.

Семья 
Жена (15.06.1494): Маргарита де Брюгге, дама д'Осси и де Флави, дочь Жана де Брюгге и Марии д'Осси

Дети:
 Жак III де Люксембург-Фиенн (ум. 1530), граф де Гавр. Жена: Элен де Крой (ум. 1535), дочь Анри де Кроя, графа де Порсеана, и Шарлотты де Шатобриан
 Жан де Люксембург, ум. юным
 Франсуаза де Люксембург-Фиенн (ум. 1.11.1557). Муж (1516): граф Жан IV д'Эгмонт (ум. 1528)
 Маргарита де Люксембург-Фиенн. Муж: Антуан де Барбансон, сеньор де Вершен, сенешаль Эно

Литература 
 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. III. — P.: Companie des Librairies, 1728, p. 736 
 Leuridan Th. Statistique féodale du département du Nord. La Châtellenie de Lille. V. Le Weppes // Bulletin de la Commission historique du département du Nord. T. XX. — Lille: L. Danel, 1897, p. 6
 , pp. 160, 176, 179
 Vegiano J.-Ch.-J. de. Supplément au Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, 1420—1555. — Louvain: Jean Jacobs, 1775, p. 86 
 Reiffenberg F. A. F. T., baron de. Histoire de l'ordre de la toison d'or, depuis son institution jusqu'a la cessation des chapitres generaux. — Bruxelles: Imprimerie normale, 1830, p. 351

Ссылки 
 
 

Государственные деятели Нидерландов
Дом Люксембург-Линьи